Какалоте има више значења:

 Какалоте (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какалоте (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какалоте (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какалоте (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику